Hit and run eller hit-and-run kan syfta på:

 The Simpsons Hit & Run – ett datorspel från 2003
 Hit and Run (Cityakuten) – avsnitt 4 i Cityakuten säsong 1, en amerikansk TV-serie från 1994-1995
 Hit an Run (2012) – en amerikansk film från 2012
 Hit and Run (en låt av Sheri Nowrozi) – en låt av Sheri Nowrozi från 2009
 Hit and Run (musikalbum) – ett musikalbum av Iain Matthews från 1976
 Hit and Run (singel av Frida Appelgren) – en singel av Frida Appelgren från 
 Another Hit and Run – en låt av gruppen Def Leppard
 Hit and run – originaltiteln på den 89:e volymen i bokserien Manhattan från 1959, se Ont uppsåt (roman)